Billy Butler (1900–1966) – angielski piłkarz
 Billy Butler (1925–1991) – amerykański gitarzysta jazzowy
 Billy Butler (1945–2015) – amerykański wokalista soulowy
 Billy Butler (ur. 1986) – amerykański baseballista